Эбби Куинн () — американская актриса. Она получила степень бакалавра в Университете Карнеги — Меллона в Питтсбурге.

Фильмография 
 Кино 

 Телевидение

Примечания 

Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Выпускники Университета Карнеги — Меллона